Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1960-1961.

Stagione
Nella stagione 1960-61 l'Associazione Sportiva Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo il 2º posto.

Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Serie C

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia